Terzijsko – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Terzijsko – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz